Galvez kan syfta på:

 Galvez, ett spanskt efternamn

Geografi

Argentina 

 Gobernador Gálvez, ort, Santa Fe, 
 Gálvez (ort), Santa Fe,

Spanien 

 Gálvez (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Gálvez (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo,